Роч:

 Роч — небольшой древний город на северо-востоке хорватского полуострова Истрия.
 Роч, Кристиан (род. 1977) — андоррский футболист, полузащитник клуба «Сан-Хулиа».